«Казанова» — третья песня альбома «Разлука» группы «Nautilus Pompilius». Также песня вошла в студийный альбом «Князь Тишины» (седьмая песня) и в концертную запись «Ни Кому Ни Кабельность». Один из наиболее популярных хитов группы. Написана Вячеславом Бутусовым на слова Ильи Кормильцева.

В песне говорится об одиночестве человека, его незащищённости и поисках чистой любви. Всё это скрывается за циничной маской современного Казановы.

Вячеслав Бутусов: 
Вот эту песню мы написали практически прямо в студии. У меня был проигрыш и была тема припева. Текст Кормильцев написал загодя. Сидели перед сессией, повозились, повозились, состряпали куплет, слепили припев… Прогнозы по этой песне были нулевые. Ставили тогда на другие, борьба с тоталитаризмом, все такое. Но жизнь повернула иначе, и вся эта журналистика, лозунг и плакаты очень быстро отошли на задний план. Признак конкретного времени — это сиюминутно.

Для альбома "Князь тишины" в припеве пел не Вячеслав Бутусов, у которого во время записи альбома были определённые проблемы с голосом, а Алексей Могилевский.

Примечания

Ссылки 
 Аккорды и тексты песни

Песни группы «Наутилус Помпилиус»
Песни 1986 года
Песни СССР
Песни на русском языке
Рок-песни